Ашли Никол Симпсън () е американска певица и актриса.

Биография 
Родена е на 3 октомври 1984 в Уако, Тексас. По-малка сестра е на Джесика Симпсън. Тя е омъжена за басиста на Фол Аут Бой, Пийт Уентз и има син от него.

Дискография

Студийни албуми 
 2004: Autobiography
 2005: I Am Me
 2008: Bittersweet World

Сингли 
 2004: Pieces of Me
 2004: Shadow
 2004: La La
 2005: Boyfriend
 2005: L.O.V.E.
 2006: Invisible
 2007: Outta My Head (Ay Ya Ya)
 2008: Little Miss Obsessive
 2012: Bat for a Heart

Видеоклипове

Турнета 
 2005: Autobiography Tour
 2005: I Am Me Tour
 2006: L.O.V.E. Tour
 2008: Outta My Head Club Tour

Външни препратки 

 Официален сайт
 

Американски певици
Американски поп певци
Американски рок певци
Денс музиканти
Американски актриси
Личности (Уейко)